Вейн (округ, Джорджія)
Вейн (округ, Іллінойс)
Вейн (округ, Індіана)
Вейн (округ, Айова)
Вейн (округ, Кентуккі)
Вейн (округ, Мічиган)
Вейн (округ, Міссісіпі)
Вейн (округ, Міссурі)
Вейн (округ, Небраска)
Вейн (округ, Нью-Йорк)
Вейн (округ, Північна Кароліна)
Вейн (округ, Огайо)
Вейн (округ, Пенсільванія)
Вейн (округ, Теннессі)
Вейн (округ, Юта)
Вейн (округ, Західна Вірджинія)